

Astronomia
 8837 London – asteroide della fascia principale

Cinema
 London – film del 1926 diretto da Herbert Wilcox
 London – film del 1971 diretto da Orson Welles
 London – film del 2005 diretto da Hunter Richards

Letteratura
 London – satira di Samuel Johnson del 1738
 London – poema di William Blake del 1794
 London – romanzo di Edward Rutherfurd del 1997

Musica
 London – gruppo musicale punk rock britannico
 London – gruppo musicale heavy metal statunitense
 London – traccia dell'album Rage for Order dei Queensrÿche del 1986
 London – traccia dell'album Louder Than Bombs dei The Smiths del 1987
 London – traccia dell'album Lunatic Harness di µ-Ziq del 1997
 London – traccia dell'album Third Eye Blind dei Third Eye Blind del 1997
 London – singolo dei Pet Shop Boys del 2002, dall'album Release
 London Records – etichetta discografica britannica
 London - album di Chava Alberstein del 1989

Persone
 Babe London – attrice statunitense (1901-1980)
 Brian London – pugile britannico (1934-2021)
 Frank London – compositore e trombettista statunitense
 Fritz London – fisico tedesco (1900-1954)
 Gene London – presentatore statunitense (1931-...)
 George London – basso-baritono canadese (1920-1985)
 Greg London – cantante e mimo statunitense
 Heinz London – fisico tedesco (1907-1970)
 Jack London – scrittore statunitense (1876-1916)
 Jason London – attore statunitense (1972-...)
 Jeremy London – attore statunitense (1972-...)
 Julie London – cantante e attrice statunitense (1926-2000)
 Paul London – wrestler statunitense (1980-...)
 Peter London – bassista svedese (1982-...)
 Theophilus London – rapper statunitense (1987-...)

Geografia

Canada
 London – città dell'Ontario

Kiribati
 London – città dell'isola Christmas

Regno Unito
 London – endonimo di Londra

Stati Uniti d'America
 London – città della Contea di Pope, Arkansas
 London – CDP della Contea di Tulare, California
 London – capoluogo della Contea di Laurel, Kentucky
 London – città della Contea di Monroe, Michigan
 London –  capoluogo della Contea di Madison, Ohio
 London – comunità della Contea di Kimble, Texas

Altro
 East London
 Roman London – nome che in inglese indica l'antica città romana di Londinium

Pagine correlate
New London

Altri progetti